Cerecino puede referirse a:

 El nombre común de la planta Prunus avium.
 El nombre común de la planta Prunus mahaleb.